Турецкая Хоккейная суперлига () — главная хоккейная лига Турции. Основана в 1993 году. Количество команд в чемпионате разнится от 6 до 12 команд.

Победитель лиги становится чемпионом Турции, а слабейшая команда понижается в классе до 1-й лиги. Проведением чемпионата занимается Турецкий союз хоккея на льду.

Правила в лиге отличаются от других лиг. За победу даётся 3 очка, за ничью 1 очко, за поражение - 0. Чемпионат проводится в 2 раунда: лига и раунд плей-офф. В плей-офф выходят четыре лучшие команды лиги.

Команды в сезоне 2012/13

Команды в сезоне 2013/2014

Чемпионы

Примечания 

Хоккейные лиги
Хоккей с шайбой в Турции